Herma steht für: 
 einen weiblichen Vornamen, eine Kurzform von Hermine, siehe Herma (Vorname)
 ein deutsches Unternehmen, siehe Herma (Unternehmen)
 ein Klavierstück von Iannis Xenakis, siehe Herma (Xenakis)
 den ehemaligen Namen des Schwergutschiffs Beldis

Siehe auch:
 Herme

Abkürzung